Гурзо, Сергей:
 Гурзо, Сергей Сафонович (1926—1974) — советский актёр.
 Гурзо, Сергей Сергеевич (1947—2016) — актёр. См. также